Quagliata  ist der Familienname folgender Personen:

Giovanni Battista Quagliata (1603–1673), italienischer Maler und Architekt des Barock 
 Luigi Quagliata (1879–1991), italienischer Architekt und Stadtplaner
Narcissus Quagliata (* 1942), italienischer bildender Künstler